Marstrand steht für:

 Marstrand, eine Stadt in der schwedischen Provinz Västra Götalands län

Marstrand ist der Familienname folgender Personen:
 Julie Marstrand (1882–1943), dänische Malerin
 Sophus Marstrand (1860–1911?), dänischer Architekt
 Vilhelm Marstrand (1810–1873), dänischer Historienmaler
 Wilhelmine Marstrand (1843–1903), deutsche Pianistin und Klavierpädagogin